Кубок Кыргызстана по футболу — официальный футбольный турнир в Кыргызстане, проводимый под эгидой Федерации футбола Кыргызской Республики с 1992 года. В Кубке имеют право участвовать профессиональные и любительские футбольные клубы. Победитель Кубка перед началом следующего сезона чемпионата Кыргызстана играет с чемпионом республики в Суперкубке.

Финалы 
 1992. Алга (Бишкек) 2:1 Алай (Ош)
 1993. Алга-РИИФ (Бишкек) 4:0 Алга (Бишкек)
 1994. Ак-Марал (Токмак) 2:1 д.в. Алай (Ош)
 1995. Семетей (Кызыл-Кия) 2:0 Динамо (Бишкек)
 1996. АиК (Бишкек) 2:0 Семетей-Металлург (Кадамжай)
 1997. Алга-ПВО (Бишкек) 1:0 Динамо-Алай (Ош)
 1998. СКА-ПВО (Бишкек) 3:0 Динамо-Алай (Ош)
 1999. СКА-ПВО (Бишкек) 3:0 Семетей (Кызыл-Кия)
 2000. СКА-ПВО (Бишкек) 2:0 Динамо-Алай (Ош)
 2001. СКА-ПВО (Бишкек) 1:0 Жаштык-Ак-Алтын (Кара-Суу)
 2002. СКА-ПВО (Бишкек) 1:0 Жаштык-Ак-Алтын (Кара-Суу)
 2003. СКА-ПВО (Бишкек) 1:0 Жаштык-Ак-Алтын (Кара-Суу)
 2004. Дордой-Динамо (Нарын) 1:0 Жаштык-Ак-Алтын (Кара-Суу)
 2005. Дордой-Динамо (Нарын) 1:0 Жаштык-Ак-Алтын (Кара-Суу)
 2006. Дордой-Динамо (Нарын) 4:0 Жаштык-Ак-Алтын (Кара-Суу)
 2007. Абдыш-Ата (Кант) 2:1 Локомотив (Джалал-Абад)
 2008. Дордой-Динамо (Нарын) 2:2 (пен. 4:3) Жаштык-Ак-Алтын (Кара-Суу)
 2009. Абдыш-Ата (Кант) 2:0 Алай (Ош)
 2010. Дордой-Динамо (Нарын) 3:0 Нефтчи (Кочкор-Ата)
 2011. Абдыш-Ата (Кант) 1:0 Нефтчи (Кочкор-Ата)
 2012. Дордой (Бишкек) 6:1 Алга (Бишкек)
 2013. Алай (Ош) 1:1 (пен. 4:2) Дордой (Бишкек)
 2014. Дордой (Бишкек) 2:1 Абдыш-Ата (Кант)
 2015. Абдыш-Ата (Кант) 4:2 Абдыш-Ата-2 (Кант) (a.k.a. Наше пиво)
 2016. Дордой (Бишкек) 1:0 Алай (Ош)
 2017. Дордой (Бишкек) 0:0 (пен. 4-3) Алай (Ош)
 2018. Дордой (Бишкек) 3:2 Алай (Ош)
 2019. Нефтчи (Кочкор-Ата) 1:0 Дордой (Бишкек)
 2020. Алай (Ош) 1:0 Абдыш-Ата (Кант)

Кубки по клубам 

 Примечания

Ссылки 
 На RSSSF.com
 На сайте ФФКР
 На FIFA.com 

Футбол в Киргизии
Киргизия
Кубок Киргизии по футболу